

Patronyme 
Klapisch est un patronyme porté par :
 Robert Klapisch (1932-2020), physicien français
 Christiane Klapisch-Zuber (née en 1936), historienne et universitaire française, qui est l'épouse de Robert Klapisch.
 Cédric Klapisch (né en 1961), réalisateur et acteur français, fils de Robert Klapisch et Françoise Meyer.

Entreprise 
 Klapisch, ancienne entreprise française de commerce alimentaire, fondée par Mordechai Klapisch, grand-père de Robert Klapisch.
Patronyme polonais